Tiberius (afgekort Ti., Tib. of Tiber.) was een Romeinse praenomen (voornaam). Er zijn verschillende mensen die deze naam hebben gedragen:

Keizer van Rome:
Tiberius Julius Caesar Augustus (regeerde 14-37 na Chr.), de bekendste Tiberius
Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus (regeerde 41-54), vooral bekend als Claudius
familie van de keizers:
Tiberius Claudius Caesar Britannicus, zoon van Claudius
Romeinse politici:
Tiberius Sempronius Gracchus, verscheidene leden van de gens Sempronia
Tiberius Claudius Nero, verscheidene leden van de gens Claudia
Tiberius Claudius Balbillus, praefectus Alexandreae et Aegypti (55-59)
Tiberius Julius Alexander, procurator van Judea en praefectus Alexandreae et Aegypti (66-70)
Tiberius Claudius Atticus Herodes, legaat van Judea (99/100-102/103)
Overige Romeinen
Tiberius Junius Brutus, zoon van Lucius Junius Brutus
βασιλευι (keizer) van Byzantium:
Tiberius II Constantijn 578-582
Tiberius III 698-705

Tiberius